Wippermann steht für:

 ein Streckenabschnitt der Nürburgring-Nordschleife, siehe Nordschleife #Streckenabschnitte

Wippermann ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Wippermann (Jurist), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Dirk Wippermann (* 1946), deutscher Leichtathlet
 Dorothea Wippermann (* 1954), deutsche Sinologin 
 Engelbert Wippermann (um 1630–1687), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ferdinand Wippermann (1876–1969), deutscher Pädagoge und Linguist 
 Friedrich Wippermann (1922–2005), deutscher Meteorologe
 Karl Wippermann (1831–1911), deutscher Publizist und Politiker
 Karl Wilhelm Wippermann (1800–1857), kurhessischer Beamter und Politiker
 Konrad Wippermann (Kanzler) († 1632), Kanzler in Paderborn
 Konrad Wippermann (1858–1935), deutscher Landespolitiker in Schaumburg-Lippe
 Otto Wippermann (1861–1918), deutscher Verwaltungsjurist, Oberbürgermeister von Oberhausen
 Peter Wippermann (* 1949), deutscher Trendforscher und Kommunikationsdesigner
 Raimund Wippermann (* 1956), deutscher Chorleiter und Professor
 Susann Wippermann (* 1971), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Wilhelm Wippermann (1899–1962), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Wippermann (1945–2021), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Wippermannsches Haus in Lemgo